Mazare se poate referi la:
 Mazăre (legumă)
 Radu Mazăre (politician român)
 Alexandru Mazăre (politician român)